Batma, « chêne » en arabe, peut désigner :
 Laarbi Batma (né à Chaouia au Maroc en 1948), un musicien, poète, chanteur, auteur, acteur et leader du groupe Nass El Ghiwane ;
  (née le ), une chanteuse marocaine.